Герин () — испанская фамилия. Известные носители:

 Герин, Билл (род. 1970) — американский хоккеист.
 Герин, Вероника (1958—1996) — ирландская журналистка, убитая наркоторговцами.
Герин, Максим Олегович (род. 1984) — молдавский и российский футболист.
 Герин, Ричи (род. 1932) — американский баскетболист и тренер.
 Герин, Терри (род. 1975) — американский рестлер, известный под именем Райно.
 Герин, Хосе Луис (род. 1960) — испанский кинорежиссер.

См. также